Az 1965-66-os Divizia A, a 48. első osztályú bajnoki szezon volt Romániában.

A végeredmény

Kereszttáblázat

Források 
http://www.rsssf.com/tablesr/roem66.html

Román labdarúgó-bajnokságok
román 1
román 1